Ässtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ässtjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (7,18 ha)
Ässtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (6,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn